Les Chilodonellida sont un ordre de chromistes de l'embranchement des Ciliophora, et de la classe des Cyrtophoria.

Description

Distribution

Liste des familles 
Selon  :
 Gastronautidae Deroux, 1994

Systématique 
L'ordre des Chilodonellida a été créé en 1994 par le zoologiste français  de la station biologique de Roscoff.

Liens externes 
 
 
 
  Référence Organismnames.com : Chilodonellida Deroux, 1994 (consulté le 27 novembre 2022)

Notes et références 

Classe d'eucaryotes (nom scientifique)
Ciliophora
Parasite (nom scientifique)
Cilié (nom scientifique)